Карасевич — фамилия

 Карасевич, Алексей Алексеевич (1834—1913) — донской журналист.
 Карасевич, Александр Мирославович (род. 1948) — профессор, заведующий кафедрой экономики региональной энергетики и энергоэффективности Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина.
 Карасевич, Нина Васильевна (род. 1984) — украинская биатлонистка, чемпионка Европы 2008 года.
 Карасевич, Константин Леонтьевич (1832—1892) — действительный статский советник, флотский врач, участник Крымской войны и Русско-турецкой войны.
 Карасевич, Порфирий Леонтьевич (1844—1878) — юрист, доктор государственного права, профессор кафедры энциклопедии права Демидовского юридического лицея (1871—1873) и Московского университета (1873—1878).